Llista d'asteroides del 93.001 al 94.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 93001–93100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 93101–93200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 93201–93300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 93301–93400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 93401–93500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 93501–93600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 93601–93700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 93701–93800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 93801–93900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 93901–94000 [ edit]